hrabstwo Powell (ang. Powell County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Powell (ang. Powell County) w USA, w stanie Montana